FC Walem is een Belgische voetbalclub uit Walem. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 6896 en heeft geel en blauw als kleuren. De club werd opgericht in 1966 en speelt al heel zijn bestaan in de provinciale reeksen.

Resultaten

Externe links
 http://www.fcwalem.eu

voetbalclub in Mechelen